Osječani je lahko:
 Osječani, Goražde (Bosna in Hercegovina)
 Osječani, Doboj (Bosna in Hercegovina)